Кирос ( или ) — испанская фамилия и топоним. Известные носители:
 Кирос, Давид (род. 1982) — эквадорский футболист, полузащитникклуба «Ольмедо» и сборной Эквадора.
 Кирос, Педро Фернандес (1565—1614) — испанский мореплаватель.
 Кирос, Франсиско (1957—1993) — доминиканский боксёр-профессионал, выступавший в первой наилегчайшей (Light Flyweight) весовой категории.
 Кирос, Хосе Пабло (1905—1988) — коста-риканский дипломат, и. о. министра иностранных дел Коста-Рики (1953).
 Кирос Эспиноса, Уильям (род. 1994) — коста-риканский футболист, защитник клуба «Эредиано».

Топонимы 
 Кирос — муниципалитет в Испании.